Реджи Лич ( род. 23 апреля 1950, Ривертон, Манитоба) — канадский хоккеист, игравший на позиции крайнего нападающего. Играл за сборную команду Канады .

Обладатель Кубка Стэнли . Провел более тысячи матчей в Национальной хоккейной лиге.

Игровая карьера 
Хоккейную карьеру начал в 1966 году в клубе «Флин-Флон Бомберс», выступавшем в Юниорской хоккейной лиге Манитобы и Западной хоккейной лиге.

В 1970 году был выбран на драфте НХЛ под 3-м общим номером клубом «Бостон Брюинз».

Выступал в НХЛ в течение 14 сезонов (1970—1983), защищал цвета команд «Бостон Брюинз», «Калифорния Голден Силз», «Филадельфия Флайерз» и «Детройт Ред Уингз».

В 1975 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Филадельфии». В Финале Кубка Стэнли 1976 года стал лучшим снайпером розыгрыша (19 голов в 16 матчах) и завоевал «Конн Смайт Трофи».

За карьеру сыграл 934 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 94 игры в плей-офф Кубка Стэнли.

Провёл 6 игр за сборную Канады на Кубке Канады 1976 года.

Тренерская работа 
Тренировал клубы в Северной юниорской хоккейной лиге Онтарио.

Награды и достижения 
 Клубные

 Первая команда всех звёзд МЮХЛ — 1967.
 Первая команда всех звёзд ЗКХЛ — 1968, 1969, 1970.
 Фоур Бронкос Мемориал Трофи — 1970.
 Обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфия Флайерс» — 1975.
 Вторая команда всех звёзд НХЛ — 1976.
 Конн Смайт Трофи — 1976.
 Участник матча всех звёзд НХЛ — 1976, 1980.

 Сборные

 Обладатель Кубка Канады — 1976.

Ссылки 

Хоккейные тренеры Канады
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Калифорния Голден Силз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты Канады
Родившиеся в 1950 году
Родившиеся 23 апреля
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»